No Redemption — альбом 2013 года норвежской aggrotech-группы Combichrist. В записи содержится больше металла нежели обычно можно было ожидать от Combichrist. Практически половина треков была представлена в одноимённом саундтреке игры DmC: Devil May Cry, также для игры были лицензированы более ранние треки Combichrist.

Список композиций 

 2, 5, 6, 9, 12 и 13 были изданы специально для DmC: Devil May Cry Soundtrack Selection.

 1, 4, 6 и 8 из Making Monsters.
 7 и 10 из Today We Are All Demons
 2, 3, 5 и 9 из What the Fuck Is Wrong with You People?

Примечания

Ссылки 
 Combichrist
 No Redemption (все издания) на сайте Discogs

Aggrotech
Альбомы Combichrist
Devil May Cry